Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie de l'Empire allemand

Chine

États-Unis

Japon